Корниловское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Ивановская область
 Корниловское сельское поселение — входит в Заволжский район

Новосибирская область
 Корниловское сельское поселение — входит в Болотнинский район

Томская область
 Корниловское сельское поселение — входит в Томский район